Die BB&T Atlanta Open 2016 waren ein Tennisturnier, welches vom 27. Juli bis 2. August 2016 in Atlanta stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2016 und wurde auf Hartplatz ausgetragen. Die BB&T Atlanta Open zählten zur Kategorie ATP World Tour 250 und fanden eine Woche vor den Olympischen Spielen in Rio statt.

Die Titelverteidiger waren im Einzel John Isner und im Doppel Bob und Mike Bryan.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 618.030 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 693.425 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 30. bis 31. Juli 2016 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kamen zwei Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelbewerb werden pro Team ausgezahlt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers (englisch)
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 63 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 60 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 54 kB)

ATP World Tour 2016
Tennisturnier in Atlanta